Цуси́ма:
 Цусима — остров в Японском море.
 Цусимское сражение («Цусима») — морское сражение, в ходе которого русский флот потерпел тяжёлое поражение от японцев в ходе русско-японской войны.
 «Цусима» — роман А. С. Новикова-Прибоя.
 Цусима — город в префектуре Айти, Япония.
 Цусима — город в префектуре Нагасаки, Япония.
 Цусима — историческая провинция в Японии.
 Цусима (Пясино) — маленький островок на озере Пясино.
 Цусима, Тадаюки (1901—1979) — японский марксист.
 Цусима, Юко (1947—2016) — японская писательница.

См. также 
 Цусимский пролив — восточный проход Корейского пролива.
 Цусимское течение (Течение Цусима) — тёплое течение в Японском море.